Die Communauté de communes Retz en Valois ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 15. Dezember 2016 gegründet und umfasst 54 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Villers-Cotterêts.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Pays de la Vallée de l’Aisne und
 Communauté de communes Villers-Cotterêts Forêt de Retz
unter Zugang von zwölf weiteren Gemeinden aus der aufgelassenen Communauté de communes de l’Ourcq et du Clignon.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Retz en Valois
Gegründet 2016